Beketow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Beketow (* 1970), russischer Fechter
 Andrei Nikolajewitsch Beketow (1825–1902), russischer Botaniker
 Michail Beketow († 2013), russischer Journalist
 Nikolai Nikolajewitsch Beketow (1827–1911), russischer Chemiker
 Pjotr Iwanowitsch Beketow (1600–1661), russischer Kosake und Reisender
 Platon Petrowitsch Beketow (1761–1836), russischer Verleger